Plaatsen:
 Puerto Rico, een 'niet-geïncorporeerd gebied' van de Verenigde Staten
 Puerto Rico (eiland), het hoofdeiland van de staat Puerto Rico
 Puerto Rico (Caquetá), gemeente in departement Caquetá, Colombia
 Puerto Rico (Meta), gemeente in departement Meta, Colombia
 Puerto Rico (gemeente in Bolivia), een Boliviaanse gemeente
 Puerto Rico (Pando), een plaats in deze Boliviaanse gemeente, departement Pando
 Puerto Rico (Gran Canaria), een badplaats op het eiland Gran Canaria, Spanje

Overig:
 Puerto Rico Islanders, een Puerto Ricaanse voetbalclub uit Bayamón
 Puerto Rico (bordspel), een bordspel ontworpen door Andreas Seyfarth en uitgebracht door Alea in 2002